— роман японского писателя Хидэо Окуды; второй в его серии . Впервые был опубликован издательством Bungeishunju 24 апреля 2004 года.

В 2004 же году Окуда получил за роман 131-ю премию Наоки. На основе сюжета произведения были созданы дорама и аниме-сериал, трансляция последнего прошла во второй половине 2009 года в программном блоке noitaminA телеканала Fuji TV.

Список историй, опубликованных в романе 
 
 
  (впоследствии автор частично переписал историю и сменил название на )

Персонажи романа

Медицинские работники 
 
 Сэйю в аниме — Роми Паку (Итиро в детстве), Юдзи Мицуя (взрослый Итиро)
 Психиатр госпиталя Ирабу. Полноватый человек с бледным цветом кожи. Сразу после окончания школы начал обучаться на педиатра, однако из-за проблем с общением с детьми, переключился на более общую область, психиатрию.

 
 Сэйю в аниме — Юми Сугимото
 Медсестра и помощница Ирабу. Любит носить яркую и открытую одежду, молчалива и много курит.

Пациенты 
 
 Сэйю в аниме — Тосиюки Морикава
 Герой истории «Kuuchuu Buranko». Пошёл по стопам родителей и стал членом цирковой труппы, где выступает уже 7 лет. Из-за многочисленных неудач в подготовке номера в летающими трапециями он теряет уверенность в себе и обращается к психиатру.

 
 Сэйю в аниме — Хироки Такахаси
 Герой истории «Harinezumi». Член семьи Киои из отделения якудзы в Сибуи. Из-за трипанофобии (боязни уколоться и пораниться), он боится держать в руках палочки для еды и использует в еде только ложку, посему обращается за помощью.

 
 Сэйю в аниме — Хироаки Хирата
 Герой истории «Gifu no Zura». Преподаватель университета, одноклассник Ирабу во время их учёбы в колледже. Из-за обсессивно-компульсивного расстройства имеет патологическую тягу к чистоте, доходящую до абсурда.

 
 Сэйю в аниме — Дайсукэ Намикава
 Герой истории «Hot Corner». Бейсбольный игрок, из-за психологических проблем страдающий расстройством мелкой моторики рук.

 
 Герой истории «Joryuu Sakka». Популярный писатель, во время написания очередного произведения его по непонятной причине начинают преследовать приступы тошноты и рвоты.

Аниме-сериал 
Аниме-сериал транслировался в блоке программ noitaminA телеканала Fuji TV с 15 октября по 24 декабря 2009 года; всего было показано 11 серий. В сюжет были добавлены новые линии повествования и персонажи, к примеру героем одной из историй является писатель  (супротив фигурирующей в романе Айко Хосиямы). Режиссёром аниме стал Кэндзи Накамура. Открывающую музыкальную композицию «Upside Down» и закрывающую «Shangri-La» исполнила группа Denki Groove.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Аниме Kuuchuu Buranko  на сайте блока noitaminA.
 Страница дорамы Kuuchuu Buranko 
 В базах данных

 Рецензии
 Рецензия на сайте Anime News Network  
 Рецензия на сайте THEM Anime  

NoitaminA